Il singolare del torneo di tennis Open GDF SUEZ Montpellier 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Ana Konjuh che ha battuto in finale Irina Chromačëva 6-3, 6-1.

Teste di serie 

 Laura Pous Tió (secondo turno)
 Irina Chromačëva (finale)
 Renata Voráčová (primo turno)
 Cristina Dinu (primo turno)

 Dia Evtimova (primo turno)
 Myrtille Georges (quarti di finale)
 Elica Kostova (semifinali)
 Michaela Hončová (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Open GDF SUEZ Montpellier 2013